Скунја има више значења:

 Скунја (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Скунја (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику